Марк Ледюк (, 4 мая 1962 — 22 июля 2009) — канадский боксёр, серебряный призёр Летних Олимпийских играх 1992 года в полусреднем весе. После победы Марк покинул любительский бокс в 1993 году.

В 1994 году Марк Ледюк совершил камин-аут. Принимал участие в ЛГБТ-активизме и компаниях в борьбе со СПИДом, работал в киноиндустрии. Принимал участие в Торонтском гей-прайде в качестве «великого маршала».

Любительская карьера 
 любительский рекорд: 158-26
 серебряная медаль на Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне

Олимпийские результаты 
 победил Godfrey Wakaabu (Уганда) 9-2
 победил Dillon Carew (Гвиана) 5-0
 победил Laid Bouneb (Алжир) 8-1
 победил Леонардо Дорофтея (Румыния) 13-6
 проиграл Эктору Виненту (Куба) 1-11

Профессиональная боксёрская карьера 
Ледюк стал профессиональным боксёром с 1992 года и имел ограниченный успех. Он вышел в отставкув 1993 году после проигрыша Мишелю Жаланю со счётом 4-1-0.

Примечания

Ссылки 
 Статистика карьеры на BoxRec 

Боксёры Канады
Родившиеся в Торонто
Боксёры на летних Олимпийских играх 1992 года